Miejscowości w USA:
 Oconto – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Oconto – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Oconto – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Oconto (ang. Oconto Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oconto (ang. Oconto County) – w stanie Wisconsin